Гербіг (Гербіґ) () — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Гербіг Гюнтер (нар. 1931) — німецький диригент.
 Гербіг Джордж (нар. 1920) — американський астроном.
 Гербіг Міхаель (нар. 1968)  — німецький режисер і актор.

Німецькі прізвища